

Astronomia 
 1494 Savo – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Isola di Savo – isola minore dell'arcipelago delle Isole Salomone
 Savo – regione storica nella parte sud-orientale della Finlandia
 Savo Meridionale – regione della Finlandia sud-orientale
 Savo Settentrionale – regione della Finlandia orientale

Persone 
 Benito Savo – politico italiano
 Jimmy Savo – artista statunitense naturalizzato italiano